Een plaats of district in Engeland:
 Sedgefield (plaats)
 Sedgefield (district)
Een plaats in Zuid-Afrika:
 Sedgefield (Zuid-Afrika)